В'є-Буко́-ле-Бен () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Ланди. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 640 км на південний захід від Парижа, 135 км на південний захід від Бордо, 75 км на захід від Мон-де-Марсана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 846 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1600,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 В'є-Буко-ле-Бен на сайті французького Національного інституту географії
 В'є-Буко-ле-Бен на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету В'є-Буко-ле-Бен на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ланди

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ланди